Кубок Азербайджану з футболу 2016—2017 — 25-й розіграш кубкового футбольного турніру в Азербайджані. Титул здобув Карабах.

Календар

Перший раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>12 жовтня 2016

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>2 грудня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>3 грудня 2016

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>13/21 грудня 2016

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>30 березня/5 квітня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Азербайджану на soccerway 

2016–2017
Азербайджан
Азербайджан
2016 в азербайджанському спорті
2017 в азербайджанському спорті